

Musica 
 Under the Sun – traccia dell'album Black Sabbath, Vol. 4 dei Black Sabbath del 1972
 Under the Sun – singolo dei Rockets del 1984
 Under the Sun – traccia dell'album Modern dei Buzzcocks del 1999
 Under the Sun – traccia dell'album Tales Along This Road dei Korpiklaani del 2006
 Under the Sun – album di Ida Corr del 2009
 Under the Sun – singolo di Cheryl Cole del 2012
 Under the Sun – gruppo musicale

Televisione 
 Under the Sun – film per la televisione del 1992 diretto da Michael Winterbottom